Die Football League Third Division 1980/81 war die 54. Saison der Football League Third Division als dritthöchste englische Fußballliga. Drittligameister wurde Rotherham United und daneben stiegen auch die dahinter rangierenden FC Barnsley und Charlton Athletic in die Football League Second Division auf. Für die drei Aufsteiger nahmen in der folgenden Drittligasaison 1981/82 die in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten Preston North End, Bristol City und Bristol Rovers die Plätze ein. Aus der Third Division in die Football League Fourth Division absteigen mussten Sheffield United, Colchester United, der FC Blackpool und Hull City. Anstelle dieser Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1981/82 der Fourth-Division-Meister Southend United und die dahinter platzierten Lincoln City, Doncaster Rovers sowie FC Wimbledon die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Weblinks 
 England 1980-81 (RSSSF)
 English Football League Tables

Einzelnachweise und Fußnoten 

1980/81
Fußballsaison 1980/81